Мирослав Йованович:
 Йованович, Мирослав (1915—1943) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Йованович, Мирослав (1962—2014) — сербский историк, профессор.